Стрічка — застаріле слово, що означає рядок.
 Стрічка — тасьма, смуга тканини, більшою частиною шовкова, для жіночих вбрань.
 Стрічка — оздоба голови для дівчат.
 Стрічка — спортивне знаряддя у художній гімнастиці.
 Стрічка — елемент чи аксесуар прапора.
 Стрічка — в значенні фільм.

Техніка 
 Стрічка — боєприпас у вигляді стрічки.
 Гусенична стрічка — замкнута суцільна стрічка або ланцюг з шарнірно-з'єднаних ланок (траків), застосовується в гусеничному рушієві.
 Електроізоляційна стрічка — тип клейкої стрічки, що використовується для обмотки електричних проводів та кабелів з метою їх електроізоляції.
 Захисна стрічка — один з елементів захисту паперових купюр від підробки.
 Клейка стрічка — плівкова стрічка з клейовим покриттям.
 Колюча стрічка — різновид нерозривних інженерних загороджень.
 Конвеєрна стрічка — тяговий і вантажний орган стрічкового конвеєра.

Носій інформації 
Стрічка — вузька смужка матеріалу для запису звуків, кінознімання, фотознімання.
 Кінострічка — те ж саме, що й кіноплівка.
 Документальна стрічка — те ж саме, що й документальний фільм.
 Магнітна стрічка — магнітний носій інформації.
 Оптична стрічка — середовище для оптичного зберігання, на якому інформація може бути записана або зчитана.
 Стрічка перфорована чи перфострічка — змотана в котушку паперова стрічка для роботи спеціальних пристроїв — перфораторів і реперфораторів, що входять до складу телеграфних апаратів, телетайпів, шифрувальної техніки, перших електронно-обчислювальних машин, тощо.

Математика 
 Стрічка Мебіуса — поверхня лише з однією стороною і лише одним краєм.

Нагорода 
 Андріївська стрічка — орденська стрічка для російського Ордена Андрія Первозванного.
 Блакитна стрічка — нагорода для самого швидкого лайнера.
 Блакитна стрічка — нагорода за найвидатніші досягнення у різних галузях життя.
 Гвардійська стрічка — орденська (медальна) стрічка, яка використовувалася в системі нагород СРСР.
 Олександрівська стрічка — орденська стрічка російського Ордена Олександра Невського.
 Срібна стрічка — кінематографічна нагорода в декількох категоріях.

Символічні стрічки 
 Георгіївська стрічка — декілька значень.
 Помаранчева стрічка — символ, прийнятий для широкого спектра застосувань в різних місцях.
 Червона стрічка — символ боротьби зі СНІДом.

Інше 
 «Пістрява стрічка» — детективна розповідь англійського письменника Артура Конан-Дойля.

Прізвище 

 Стрічка Іван — кобзар
 Стрічка Сакон Іванович — кобзар

Див. також 
 Яндекс.Стрічка — один із сервісів компанії Яндекс.
 Лента (значення)

Примітки